Mettenbuch heißen folgende geographischen Objekte:

 Mettenbuch (Metten), Ortsteil von Metten, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Mettenbuch (Ostrach), Ortsteil von Ostrach, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg